Harttmann ist der Name von:
 Ferdinand Paul Harttmann (1706–1761), deutscher Stadt- und Amtspfleger, Bürgermeister von Marbach
 Karl von Harttmann (1826–1903), österreichischer Generalmajor
 Karl Friedrich Harttmann (1743–1815), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter

Siehe auch: 
 Hartmann